Trap House 5 (The Final Chapter) — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий для безплатного завантаження 6 квітня 2015 р. Є останнім релізом із серії Trap House. За кілька днів стався комерційний вихід. Має срібний статус на DatPiff (за критеріями сайту) з понад 75 тис. завантажень. На обкладинці замість «final» зазначено «last».

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane